Ana de Habsburgo-Jagellón (Praga, 7 de julio de 1528 - Múnich, 16 de octubre de 1590) fue una archiduquesa austriaca. Era el tercer vástago del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la princesa Ana Jagellón, por lo tanto bisnieta de los reyes católicos.

Biografía 
Su madre tendría en total 15 hijos, entre sus hermanos incluyeron: Isabel, reina consorte de Polonia; Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; Fernando II, conde de Tirol; Catalina, reina consorte de Polonia; Leonor, duquesa de Mantua; Bárbara, duquesa de Ferrara; Carlos II, duque de Estiria; y Juana, gran duquesa de Toscana.

Los abuelos paternos de Ana eran el rey Felipe I de Castilla apodado "el Hermoso" y su esposa, la reina Juana, apodada tristemente "la Loca". Sus abuelos maternos fueron el rey Vladislao II de Hungría y Bohemia, y su tercera esposa, Ana de Foix-Candale.

Antes de casarse, estuvo comprometida en dos ocasiones. Primero fue con Teodoro, hijo mayor y heredero del duque Guillermo IV de Baviera, el cuál no obstante murió en la infancia en 1534. Posteriormente se comprometió en 1545 con el duque Carlos de Angulema, hijo del rey Francisco I de Francia, pero la muerte de este ese mismo año también truncó este proyecto.

Matrimonio y descendencia 
Ana se casó el 4 de julio de 1546 en Ratisbona, con 17 años, con el príncipe Alberto, el hermano menor de su primer prometido. Su regalo de bodas fue de 50.000 florines. Este matrimonio formaba parte de una red de alianzas en las que su tío, Carlos I de España y V de Alemania, esperaba asegurarse el apoyo del ducado bávaro antes de embarcarse en las guerras de Esmalcalda. De hecho, el suegro de Ana, el duque Guillermo, aunque se mantuvo formalmente neutral, concedió el paso de las tropas imperiales para marchar contra las fuerzas de la Liga de Esmalcalda, que sitiaba la fortaleza de Ingolstadt.

Después de su matrimonio, la joven pareja vivió en el castillo de Trausnitz en Landshut, hasta que su esposo sucedió a su padre como duque tras el muerte de este en 1550 como Alberto V. Tanto Ana como Alberto tenían cosas en común y se considera que el matrimonio fue feliz, tuvieron siete hijos:
 Carlos (1547).
 Guillermo V "El Piadoso" (1548-1626), sucesor de su padre y casado con la princesa Renata de Lorena; con descendencia.
 Fernando (1550-1608), se casó morganáticamente con María de Pettenbeck; con descendencia.
 María Ana (1551-1608), casada con su tío materno, el duque Carlos II de Estiria, archiduque de Austria; con descendencia, entre ellos el futuro emperador Fernando II y Margarita de Austria-Estiria, reina consorte de España.
 Maximiliana María (1552-1614), murió soltera y sin descendencia.
 Federico (1553-1554).
 Ernesto (1554-1612), arzobispo de Colonia; tuvo un hijo ilegítimo.

Duquesa de Baviera 
En la Residencia de Múnich, Ana y Alberto tuvieron una gran influencia en la vida espiritual en el Ducado de Baviera, y mejoraron la reputación de Múnich como ciudad de arte, al fundar varios museos y sentar las bases de la Biblioteca Estatal de Baviera.

También fueron mecenas del pintor Hans Mielich y del compositor franco-flamenco Orlande de Lassus. En 1552, el duque encargó un inventario de las joyas en posesión de la pareja. El manuscrito resultante, que aún se conserva en la Biblioteca Estatal, era el Libro de joyas de la duquesa Ana de Baviera ("Kleinodienbuch der Herzogin Anna von Bayern") y contiene 110 dibujos de Hans Mielich. 

Ana, una mujer religiosa, hizo grandes donaciones a la abadía católica de Vadstena, en Suecia, y apoyó generosamente a la Orden Franciscana. También proporcionó una educación estricta a su nieto, el más tarde elector Maximiliano I de Baviera.

Viudez y muerte 
Cuando su esposo murió el 24 de octubre de 1579 y fue sucedido por su hijo mayor sobreviviente, Guillermo V, Ana como duquesa viuda siguió viviendo en la residencia de Múnich, donde tuvo su propia corte hasta su muerte. Tenía a su disposición una asignación de viudedad de 200.000 florines. Sobrevivió once años a su esposo.

Su descendiente, el elector Carlos Alberto de Baviera, utilizó tanto el tratado matrimonial de Ana y Alberto (en él se había determinado que, tras la extinción de los herederos varones de los Habsburgo, tanto Ana como sus descendientes varones deberían recibir la herencia) como su matrimonio con una archiduquesa como pretexto para reclamar el tierras de la corona de Austria y Bohemia de la Monarquía de los Habsburgo tras la muerte sin descendencia masculina de Carlos VI en 1740.

Ancestros 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Duquesas consortes de Baviera del siglo XVI
Nacidos en Praga
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Fallecidos en Múnich
Austríacas del siglo XVI